2. Liga kan henvise til

 2. Fußball-Bundesliga, en fodboldliga i Tyskland
 2. Liga (Østrig), en fodboldliga i Tyskland
 2. Liga (Schweiz), en fodboldliga i Schweiz